Großer Wald heißen Waldgebiete:

 Großer Wald (Landkreis Görlitz), östlich von Oppach im Landkreis Görlitz, Sachsen
 Großer Wald (Sinsheim), zwischen Dühren, Weiler und Waldangelloch im Stadtgebiet von Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Großer Wald (Östringen), bei Eichelberg im Stadtgebiet von Östringen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg